Доми () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доми, Дидье (род. 1978) — французский футболист, играл на позиции левого защитника.
 Доми, Макс (род. 1995) — профессиональный канадский хоккеист, выступающий на позиции нападающего.
 Доми, Магир (1915—2000) — албанский лингвист.